Cazalilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cazalilla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Cazalilla (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar